

Математика 
 238 = 274 877 906 944
 Сумма квадратов первых трёх простых чисел: 38 = 22 + 32 + 52.
 Наибольшее чётное число, которое нельзя представить в виде суммы двух нечётных составных.

 Фактически ровно восемь положительных чётных чисел нельзя записать в виде суммы двух нечётных составных чисел: 4, 6, 8, 12, 14, 20, 32, 38.
 Одно из чисел с таким свойством, что сумма его с перевернутым числом равна квадрату суммы его цифр ().
 Число  =  — наименьший квадрат с наибольшим числом одинаковых ненулевых цифр на конце: это наименьший квадрат с тремя одинаковыми цифрами на конце, в то время как квадратов с четырьмя одинаковыми ненулевыми цифрами на конце уже не существует.
 Магическая константа шестиугольника третьего порядка равна 38.

Наука 
 Атомный номер стронция.

В Библии 
 38 лет прошло с тех пор, как Израильтяне пошли из Кадес-Варнии и как прошли долину Заред, согласно книге Второзаконие.
 38 тысяч левитов возрастом от 30 лет было в Израиле, когда Давид воцарил Соломона согласно Первой книге Паралипоменон.
 38 лет болел человек, которого Иисус исцелил в купальне Вифезда согласно Евангелию от Иоанна.

В других областях 
 38 год.
 38 год до н. э.
 1938 год.
 ASCII-код управляющего символа &.
 38 — Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Иркутской области.
 38 попугаев и одно попугайское крылышко - длина Удава в популярном мультфильме.
 38 — рок-группа из Иркутска. 
 38° — минимальная крепость водки, поступающей к потребителю (установлена в Российской империи правительственным указом 1843 года; при номинальной — 40°); — нарушавшим эту норму грозила уголовная ответственность.
 38° - крепость Бехеровки.

Примечания

Литература